Налимск () — село в Среднеколымском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Байдинского наслега.

География 
Село находится в северо-восточной части Якутии, в пределах Колымской низменности, к северу от реки Колымы, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от города Среднеколымска, административного центра улуса. Абсолютная высота — 18 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 12 °C; самого холодного (января) — −38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—200 мм.
Часовой пояс

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Байдинский наслег.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,6 %, женщины — соответственно 52,4 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 % из 498 чел.

Транспорт 
Транспортное сообщение осуществляется по автозимнику Среднеколымск — Налимск — Сватай — Эбях, а также воздушным транспортом.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Среднеколымского улуса